Il doppio  dello  Santos Brasil Tennis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Franco Ferreiro e André Sá erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrés Molteni e Marco Trungelliti hanno battuto in finale Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Martín Alund /  Marcel Felder (semifinali)
  Marin Draganja /  Dino Marcan (primo turno)

  Rodrigo Grilli /  Andre Miele (primo turno)
  Blaž Kavčič /  Leonardo Tavares (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Santos Brasil Tennis Open 2012